Schädel steht für:
 die Knochen des Kopfes, siehe Schädel

Personen:
 Bernhard Schädel (1878–1926), deutscher Romanist
 Ditmar Schädel (* 1960), deutscher Fotograf, Fotopädagoge, Hochschullehrer und Autor 
 Georg Schädel (* 1935), deutscher Maler und Grafiker
 Gottfried Schädel (nach 1680–1752), deutscher Architekt
 Hans Schädel (1910–1996), Diözesan- und Dombaumeister des Bistums Würzburg
 Max Schädel (* 1914), deutscher Ingenieur und Mitglied der Volkskammer der DDR
 Monty Schädel (* 1969), deutscher Politaktivist

Siehe auch:

 Schaedel
 Schedel
 Schedl